semantyka – synonim semiotyki (logicznej) jako ogólnej teorii znaków
 semantyka – dział semiotyki (logicznej) opisujący relacje między językiem a rzeczywistością, w węższym znaczeniu synonim teorii modeli
 semantyka – dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem słów, zwrotów, zdań i tekstów
 semantyka – w informatyce semantyka języka programowania
 semantyka – semantyka ogólna, amerykański kierunek w filozofii języka